Села:
 Пужники — Тлумацького району Івано-Франківської області.
 Пужники — колишнє село, знаходилось на території Монастириського району колишнього Бучацького повіту.